Miejscowości w USA:
 Gilmer – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Upshur
Gminy w USA:
 Gilmer (ang. Gilmer Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Gilmer (ang. Gilmer Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gilmer (ang. Gilmer County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Gilmer (ang. Gilmer County) – w stanie Wirginia Zachodnia